M30 ou M-30 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire et armes
 M30 Cargo Carrier, un canon automoteur blindé américain ;
 M30 Luftwaffe, une arme produite pour les pilotes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Sauer M30, un pistolet semi-automatique allemand.

Sciences 
Astronomie
 M30 est un amas globulaire situé dans la constellation du Capricorne.

Médecine
 Périartérite noueuse et affections apparentées, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 McLaren M30 est une Formule 1 de 1980 ;
 Norma M30, une voiture de course du constructeur français Norma Auto Concept.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole M-30, Voie circulaire autour de Madrid ;
  Autoroute hongroise M30 reliant Miskolc à la frontière slovaque ;
  Autoroute ukrainienne M30 reliant Stryï à la frontière russe.

Route 
  Route serbe M30 reliant Ivanjica à Ušće.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres